Yuki Nakashima oder Yūki Nakashima ist der Name folgender Personen:

* Yūki Nakashima (Mangaka) (* 1979), japanische Mangaka
 Yūki Nakashima (Fußballspieler) (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Yuki Nakashima (Musikerin) (* 1997), japanisches Model, Seiyū und Popsängerin